Berry est un mot anglais qui signifie baie.

Toponyme

Berry, une province historique de la France de l'Ancien Régime, ayant pour capitale Bourges ;
 Berry-au-Bac, commune française du département de l'Aisne ;
 Berry-Bouy, commune française du département du Cher ;
 Canal de Berry, voie d'eau ;
 Cernoy-en-Berry, commune française du département du Loiret ;
 Mornay-Berry, commune française du département du Cher ;
 Saint-Christophe-à-Berry, commune française du département de l'Aisne ;

Berry, municipalité canadienne de l'Abitibi, au Québec ;
 Rivière Berry, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Berry et le territoire non organisé de Lac-Chicobi, dans la MRC Abitibi, au Québec ;
 Réserve écologique des Dunes-de-Berry, une aire protégée au Québec ;
 Réserve écologique des Kettles-de-Berry une aire protégée au Québec ;

Mount Berry, un mont de la Géorgie (États-Unis) où l'on trouve le Berry College ;
 Berry, ville de l'Alabama, États-Unis ;
 Berry, ville de l'Arizona, États-Unis ;
 Berry, ville du Kentucky, États-Unis ;
 Berry, ville du Wisconsin, États-Unis ;

Ailleurs 
 Berry, ville de Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie ;
 Îles Berry, îles des Bahamas ;
 , village et une paroisse civile du district de South Hams dans le Devon (Royaume Uni).

Patronyme 

 Albert Berry(parachutist) (en), soldat de l'armée américaine qui effectua le premier saut en parachute en 1912 ;
 Alex Berry (1986- ), joueur de hockey sur glace américain ;
  (1781-1873), chirurgien, marchand et explorateur écossais à qui la ville australienne doit son nom ;
 André Berry (1902-1986), écrivain français ;
 Sir Anthony Berry (1925-1984), politicien britannique ;
 Belle du Berry de son vrai nom Bénédicte Grimault (1966-2020), chanteuse du groupe Paris Combo ;
 , ancien joueur de football américain ;
 Bill Berry (1958-), batteur américain ;
 Bonne de Berry (1367-1435), vicomtesse de Carlat, princesse française ;
 Brian Berry (1934-), géographe anglo-américain ;
 Brooke Berry (1980-), modèle et actrice canadienne ;
 Carlotta Berry, universitaire américaine spécialisée en ingénierie ;
 Caroline de Bourbon des Deux-Siciles (1798-1870), duchesse de Berry, épouse de Charles Ferdinand de Berry ;
 Charles Ferdinand, duc de Berry (1778-1820), second fils de Charles X ;
 Charles J. Berry (1923–1945), caporal américain ;
 Chu Berry (1908-1941), saxophoniste de jazz américain ;
 Chuck Berry (1926-2017), chanteur et guitariste de rock 'n' roll américain ;
 Clifford Berry (1918-1963) informaticien américain ;
 Danielle Bunten Berry (1949-1998), conceptrice de jeu électronique ;
  de son vrai nom David Holgate Grundy (1941-), chanteur anglais ;
 Dennis Berry (1944-2021), réalisateur, acteur, producteur américain ;
  (1921–1994), musicien, compositeur et producteur anglais ;
  (1932-2001), auteur américain ;
 Sir Edward Berry (1768-1831), contre-amiral de la Royal Navy ;
 Edward Wilber Berry (1875-1945), paléontologue et botaniste américain ;
 Emmett Berry (1915-1993), trompettiste de jazz américain ;
 Eric Berry (1988-), joueur américain de football américain ;
 Flynn Berry (1986-), femme de lettres américaine, auteure de thriller psychologique ;
 Fred Berry (1951-2003), acteur américain ;
 George Berry (1904-1972), joueur et entraîneur anglais de football ;
 Georges Berry (1855-1915), homme politique français ;
 Gérard Berry (1948-), scientifique informaticien ;
 Glen Berry (1978-), acteur britannique ;
 Halle Berry (1966-), actrice et productrice américaine ;
 James Berry (1852-1913), bourreau britannique ;
 Jean  de Berry (1340-1416), de 1360 à 1416 ;
 Jean II de Berry (1363-1401) ;
 Jedediah Berry (1977-), écrivain américain, auteur de roman policier et de fantasy ;
 Jennifer Berry (1983-), Miss America ;
  ;
  (1856-1931), évêque de l' ;
 Joséphine Berry (1992-), actrice, fille de Richard Berry ;
 Joshua Berry (1990-), coureur cycliste américain ;
 Judith Berry (1961-), peintre canadienne ;
 Ken Berry (1933-2018), acteur américain ;
 Kevin Berry (1945-2006), nageur australien spécialisé en papillon ;
 Mady Berry de son vrai nom Madeleine Van Blitz (1887-1965), actrice française ;
 Marie de Berry (1367-1434) ;
 Marilou Berry (1983-), actrice française, fille de Josiane Balasko et nièce de l'acteur Richard Berry ;
 Sir Michael Berry (1941-), professeur de physique mathématique britannique.
 Michael Berry Jr. (1964-), acteur britannique ;
 Nabih Berry (1938-), politicien chiite libanais et président du Parlement, chef du Mouvement Amal ;
 Nic Berry (1984-), joueur australien de rugby à XV ;
 Paul Berry (1961-2001), animateur britannique spécialisé dans la technique du stop-motion ;
 Philippe Berry (1956-2019), sculpteur français ;
 Quintin Berry (1984-), joueur américain de baseball ;
  (1931-), professeur de chimie physique ;
 Raymond Berry (1933), joueur de football américain ;
 Richard Berry (1935-1997), musicien américain ;
 , joueur américain de hockey en NHL ;
 Robert Berry (1943-), dit Bob Berry, joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Ronald Berry (1917-2000), aviateur britannique de la Royal Air Force ;
 Samuel Stillman Berry (1887-1984), zoologiste américain ;
 Sean Berry (1966-), joueur américain de baseball ;
 Solange Berry (1932-), chanteuse belge, représentante du Luxembourg à l'Eurovision 1958 ;
 Stéphane Berry (19?-), réalisateur et producteur de vidéos français ;
 Steve Berry (1955-), avocat et auteur américain de romans policiers ;
 Théo Berry (1997-), nageur français ;
  (1879-1951),  gouverneur du Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 Walter Berry (1964-), joueur américain de basket-ball ;
 Walter Berry (1929-2000), chanteur d'opéra autrichien ;
 Wendell Berry (1934-), poète américain.

Pseudonyme 

 Berry de son vrai nom Élise Pottier (1978-), chanteuse française ;
 Guy Berry de son vrai nom Gustave Courcier (1907-1982), chanteur et acteur français ;
 Jules Berry (1883-1951), réalisateur et acteur français ;
 Richard Berry (1950-), réalisateur, acteur et scénariste français.

Sciences 
 Atanasoff-Berry Computer, ordinateur de 1937
 Paradoxe de Berry, en mathématique

Botanique - Zoologie 
 Âne grand noir du Berry
 Noire du Berry, variété de poule domestique

Divers 
 Le Berry républicain, journal quotidien régional français ;
 Les Très Riches Heures du duc de Berry et Les Petites Heures de Jean de Berry sont deux célèbres manuscrits enluminés commandés par Jean  de Berry
 Tom Berry, revue de l'éditeur Jeunesse et Vacances.

Autres 
 Liste des ducs de Berry
 Musée du Berry à Bourges
  et régiment de cuirassiers de Berry

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme anglais
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France